Fontenot ist der Familienname folgender Personen:

 Canray Fontenot (1922–1995), US-amerikanischer Musiker
 Mike Fontenot (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Fonteneau